Khairul Anuar Mohamad (ur. 22 września 1991) – malajski łucznik, wicemistrz świata, trzykrotny olimpijczyk.

Pierwszy reprezentant Malezji, który zdobył medal mistrzostw świata w łucznictwie.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Łucznicy
Malajscy sportowcy
Malajscy olimpijczycy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020
Urodzeni w 1991